Таркан може да се отнася за:

 Таркан – прабългарска титла.
 Таркан - село в община Дулово.
 Таркан – турски поп-певец